Anchiale ist

 Anchiale (Kilikien), eine antike Stadt in Kilikien
 Anchiale (Pontus), eine antike Stadt an der westlichen Pontusküste
 Anchiale (Nymphe), in der griechischen Mythologie eine kretische Nymphe
 Anchiale (Tochter des Iapetos), in der griechischen Mythologie die namensgebende Gründerin der kilikischen Stadt
 Anchiale (Gattung), eine Gattung in der Insektenordnung der Gespenstschrecken